Veles steht für

 Veles (Nordmazedonien), eine Stadt in Nordmazedonien
 Veles (Gott), eine slawische Gottheit
 Veles (Gladiator), römischer Gladiator
 Veles (Band), eine polnische NSBM-Band
 Veles (Gattung), Vogelgattung

Siehe auch:
 Velez
 Velles